Маландин — фамилия. Известные носители:
 Маландин, Герман Капитонович (1894—1961) — советский военачальник, генерал армии, профессор.
 Маландин, Игорь Георгиевич (1925—1996) — советский криминалист, доктор юридических наук, профессор.

 Маландина, Татьяна Михайловна (1910—1937) — советский топограф, убитая на территории Дальстроя беглыми уголовниками.